Miller Anderson (sporter), Amerikaans schoonspringer
 Miller Anderson (muzikant), Brits muzikant